Fort Pembroke ist der Name zweier Küstenforts:
Fort Pembroke (Guernsey)  und
Fort Pembroke (Malta)